Roseville může být:

Australia
Roseville (Nový Jižní Wales), sídlo v Austrálii

Kanada
Roseville (Ontario), sídlo v Ontariu v Kanadě

Spojené království
Roseville (West Midlands), sídlo ve Spojeném království

Spojené státy americké
Roseville (Arkansas), sídlo v USA v Logan County v Arkansasu
Roseville (Kalifornie)
Roseville (Illinois)
Roseville (Michigan)
Roseville (Minnesota)
Roseville (Ohio)
Roseville (Pensylvánie)
Roseville (Township, Minnesota)
Roseville (Newark, New Jersey)
Roseville (Virginie)